Сандра Крету (); урождённая Сандра Анн Лауэр (; род. 18 мая 1962 года, Саарбрюккен, ФРГ) — немецкая поп-певица.

После распада диско-группы Arabesque, в которой в 1979—1984 годы Сандра была ведущей вокалисткой, певица начала сольную карьеру, став одной из самых популярных певиц на европейской эстраде второй половины 1980-х — начала 1990-х годов. В 1990-е годы Сандра также принимала участие в проекте Enigma, созданном её мужем Михаэлем Крету.

Биография

Происхождение 
Сандра Лауэр родилась в городе Саарбрюккен на границе с Францией в семье Робера и Карин Лауэр. Отец был владельцем винного магазина, мать работала в обувном магазине. Старший брат Гастон умер в 1995 году от паралича. С 7 лет стала посещать музыкальную школу, школу танцев, а также курсы игры на гитаре. В 13-летнем возрасте Сандра привлекла к себе внимание во время выступления на Фестивале молодых звёзд Саарбрюккена. В августе 1976 года выпустила сингл под названием «Andy, mein Freund» («Энди, мой друг») про своего любимого домашнего питомца — щенка Энди (в сингл также вошла песня «Ich bin noch ein Kind» («Я ещё ребёнок»)). Сингл не получил широкой известности.

«Arabesque» 
В 1979 году Сандра присоединилась к группе Arabesque, в которой вскоре заняла лидирующее положение. Группа стала известной во всём мире, наибольшую популярность завоевала в странах Азии (особенно в Японии) и СССР. Во время выступления в составе Arabesque Лауэр познакомилась с начинающим певцом и музыкантом Михаэлем Крету, который работал клавишником на концертах группы. По настоянию Михаэля Крету Сандра в 1984 году оставила группу, чтобы под его руководством начать сольную карьеру.

Сольная карьера 
В апреле 1984 года Сандра и Михаэль выпустили свой первый сингл под названием «Japan ist Weit», германоязычную кавер-версию хита «Big in Japan» группы Alphaville. Сингл полностью провалился. Тогда Сандра и Михаэль вернулись к англоязычному формату евродиско. Итогом стал первый сольный альбом Сандры «The Long Play», вышедший в ноябре 1985 года и поднявшийся в «двадцатку» хит-парада Германии и других стран мира (во Франции он занял 5-е место).

Особенную популярность получид сингл «Everlasting Love». В январе 1988 года Сандра и Михаэль Крету поженились.

В 1989 году Сандра получила второе место в опросе газеты «Московский комсомолец» о возможных гастролях зарубежных артистов по СССР (первое место заняли Pink Floyd, третье — Джордж Майкл) и дала выступление в Москве.

В конце 1980-х годов Сандра на некоторое время отошла от сольной карьеры, помогая мужу в его новом проекте Enigma, в котором начитывала текст на французском. Возвращение к сольной карьере оказалось не слишком удачным, и Сандра взяла паузу, сосредоточившись на семье. 6 июля 1995 года у неё посредством кесарева сечения родились близнецы Никита и Себастьян.

В 2007 году Сандра развелась и стала жить с Олафом Менгесом на острове Ивиса. В 2010 году она поженились, в августе 2014 развелись.

В октябре 2001 года вышел сингл «Forever», а после весной 2002 года-альбом «The Wheel of Time»

С начала 2010-го года Сандра стала активно гастролировать и готовить к выпуску новый альбом, который записала в Америке. В 2009 году вышел альбом «Back to Life».

22 сентября 2012 года в прямом эфире на польском телеканале TVN Сандра представила новую песню «Infinite Kiss». 26 октября 2012 года прошёл всемирный релиз 10-го студийного альбома «Stay in Touch». Альбом представлен в двух версиях — на одном CD и «Deluxe Edition» на двух CD.

Личная жизнь 
Первый муж — Михаэль Крету (1988 — ноябрь 2007), румынско-немецкий музыкант и музыкальный продюсер, создатель и идейный вдохновитель музыкального проекта Enigma. Сыновья-близнецы — Никита Крету и Себастьян Крету (1995).

Второй муж — Олаф Менгес (2010 — август 2014), музыкальный продюсер.

Сольная дискография

Альбомы

Сборники 
  — Ten on One (The Singles) (Швейцария — № 14, Германия — № 19, Австрия — № 28)
  — Everlasting Love
  — 18 Greatest Hits (Германия — № 10, Швейцария — № 27, Швеция — № 36)
  — My Favourites (Норвегия — № 15, Германия — № 16, Франция № 16 Швейцария — № 43)
  — The Essential (Польша № 39)
  — Reflections (Германия — № 44, Франция — № 145)
  — The Platinum Collection
  — So 80s (Германия № 50)
  — The Very Best Of

Синглы

Видео 
 1987 — «Ten on One — The Singles» (VHS)
 1992 — «18 Greatest Hits» (VHS)
 2003 — «The Complete History» (DVD)

Примечания

Ссылки 
 

Евродиско
Enigma
Исполнители Virgin Records
Певцы и певицы XXI века
Певцы и певицы, известные под псевдонимами
Лауреаты премии Echo Pop
Сандра